

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 8 podstawowych
 Święte – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Śląska
 Święte – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Koneck
 Święte – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Łasin
 Święte – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świecie
 Święte – przysiółek wsi Konotop w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kolsko
 Święte – część kolonii Chajew-Kolonia w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Maków
 Święte – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno
 Święte – część kolonii Lesiaki w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice
 Święte – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno
 Święte – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk
 Święte – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard

Zobacz też 
 Kolonia Święte, Święte Laski, Święte Nowaki, Jezioro Święte, Święte Jezioro